Die Bezeichnung Servicehund wird für verschiedene speziell ausgebildete Haushunde genutzt:

 Hunde, die als Begleithunde für Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen eingesetzt werden, siehe Assistenzhund
 Hunde, die zur Unterstützung einer medizinischen Therapie eingesetzt werden, siehe Therapiehund